Georges Dubois (1850 - 1934) – francuski rzeźbiarz
 Georges Dubois (-1934) – francuski lekkoatleta
 Georges Dubois – francuski gimnastyk, olimpijczyk
 Georges Dubois (1935) – szwajcarski narciarz klasyczny